Stick to Your Guns – film del 1941 diretto da Lesley Selander
Stick to Your Guns – gruppo musicale statunitense